Bukwa bezeichnet

 eine Provinz in Uganda, siehe Bukwa (Provinz) sowie 
 die gleichnamige Stadt, siehe Bukwa (Uganda)
 die Gemeinde Bukovany u Sokolova, Tschechien